Down to Earth puede referirse a:

 Down to Earth (álbum de Ozzy Osbourne).
 Down to Earth (álbum de Alexis & Fido).
 Down to Earth (álbum de Rainbow).
 Down to Earth (película), película de 2001.
 Down to Earth, película de 1947.